Il singolare del torneo di tennis French Community Championships 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Dominique Van Roost 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Dominique Van Roost (finale)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)
 Magüi Serna (semifinali)
 Sarah Pitkowski (quarti di finale)

 Rita Kuti Kis (primo turno)
 Anna Smashnova (campionessa)
 Assente
 Marta Marrero (semifinali)
 Ol'ga Barabanščikova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

French Community Championships 2000